Too Bad (canção de Giulia Be)
 Too Bad (canção de Nickelback)
 Too Bad (álbum) - da banda jamaicana Black Uhuru

Desambiguação